L'édition 2004 du tournoi de Stuttgart s'est déroulée du 12 au .

Faits marquants 
 Guillermo Cañas remporte le tournoi en simple en battant Gastón Gaudio en finale. Il décroche ainsi son  ATP.
 En double, Jiří Novák et Radek Štěpánek s'imposent en finale face à Simon Aspelin et Todd Perry. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double, leur .

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de Stuttgart

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2004
Sport en Allemagne en 2004
Tennis en juillet 2004